Ежи Сапега:
 Сапега, Ежи Фелициан (1680—1750) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-майор, воевода мстиславский.
 Сапега, Ежи Станислав (1668—1732) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода.